Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2015) werd gespeeld van 11 tot en met 18 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Jo-Wilfried Tsonga met 6-2 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Marcelo Melo . Zij versloegen in de finale Simone Bolelli en Fabio Fognini  met 6-3 en 6-3.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2015
Shanghai